

Джерела і література 

 Лук'янюк О. Людина з громовим ім'ям. // Імідж міста в живих іменах. — кн. 2. — Київ: Дія, 2005. — с. 120—123.
 Відомі педагоги Житомирщини. // Довідково-інформаційне видання. — Житомир: Полісся. — с. 136—137.
 Матеріали музею освіти міста Бердичева.
 Істоик і педагог 
уродженці Якимівського району
учасники Другої світової війни з СРСР
українські краєзнавці
померли в Бердичеві
поховані в Бердичеві